Massimo Antonelli (1942), regista italiano
Massimo Antonelli (1953), cestista italiano
Massimo Antonelli (1968), giocatore di curling italiano